Варіантність (;  f) — 

 Варіантність — в мовознавстві:
 уявлення про різні способи вираження тієї чи іншої мовної сутності як про її модифікацію, різновиди або як про відхилення від деякої норми;
 одна з фундаментальних характеристик одиниць в мовній системі;

 У математиці, теорії автоматичного управління — число змінних, які можна змінювати в певних межах.

 Варіантність — в термодинаміці число незалежних інтенсивних змінних, що допускають довільне варіювання без зміни числа та природи фаз термодинамічної системи.

Див. також 
 Варіативність
 Варіація